FEK steht für:

 Freundeskreis Eisenbahn Köln 
 Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster 
 Frontkämpfer-Ehrenkreuz = Ehrenkreuz des Weltkrieges
 Funkelektronischer Kampf (NVA) = Elektronische Kampfführung (Bw)
 Flugplatz Ferkessédougou in der Elfenbeinküste (IATA-Code)

Siehe auch:
 Feck
 FEC

FEK